Anan steht für:
 Anan ben David, geistiger Vater der jüdischen Karäer
 Anan, eine Stadt in der Präfektur Tokushima in Japan
 Anan (Haute-Garonne), eine französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Anan Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 East Fork Anan Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Alaska
 an·an, eine japanische Mode- und Beautyzeitschrift

Anan ist der Familienname folgender Personen:
 Kobna Anan, ghanaischer Schauspieler und ehrenamtlicher Kulturbotschafter Ghanas

Siehe auch:
 Annan